Tsushima ist:
 Tsushima (Insel), japanische Insel
 Provinz Tsushima, historische Provinz auf dieser Insel
 Tsushima-Fuchū, Lehen in dieser Provinz
 Unterpräfektur Tsushima, Unterpräfektur auf dieser Insel
 Tsushima (Nagasaki), Stadt in dieser Unterpräfektur
 Tsushima (Aichi), Stadt in der japanischen Präfektur Aichi
 Tsushima (Schiff, 1902), japanischer Kreuzer

Tsushima ist der Familienname folgender Personen:
 Keiko Tsushima (1926–2012), japanische Schauspielerin
 Kyōichi Tsushima (* 1954), japanischer Politiker
 Mitsutoshi Tsushima (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Tsushima Shūji (1909–1948), japanischer Schriftsteller unter dem Pseudonym Dazai Osamu
 Yūji Tsushima (* 1930), japanischer Politiker
 Yūko Tsushima (1947–2016), japanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Seeschlacht bei Tsushima, Seeschlacht vor der Insel im Jahre 1905